Население Приднестровской Молдавской Республики — по предварительным результатам последней переписи, которая прошла в непризнанной республике в октябре 2015 года, составляет 475 007 человек, в том числе городское — 332 139 человек (69,92 %), сельское — 142 868 человек (30,08 %).

По данным переписи, в Приднестровье 215 787 мужчин (45,43%) и 259 220 женщин (54,57%).

Количество супружеских пар - более 100 тысяч, или 58,92% от населения. В 2004 г. этот показатель составлял 52,65%.

Динамика 
Численность постоянного населения по данным переписи 1989 г. составляла 677 947 человек (в том числе городского – 481 328, сельского – 196 619 человек), а наличного населения –  680  871  (в  том  числе городского – 483 228, сельского – 197 644). Общая  численность  наличного  населения на  2924  человека  превышала  численность постоянного  населения  (городского  –  на 1899, сельского – на 1025 человек).

Переписи населения 

За время прошедшее с обретения своей независимости, ПМР проводила переписи населения на своей территории в 2004 и 2015 годах.

Места проживания, образование и трудоспособность 
70 % населения живёт в городах, 30 % в сельской местности.

В республике 21 населённый пункт с числом жителей от пятидесяти и меньше. В четырёх из них вообще нет ни одного человека.

Население в возрасте 15 лет и более, указавшее уровень профессионального образования (послевузовское, высшее, неполное высшее, среднее, начальное), в 2015 году составило 202 114 человек, или 57,91% от общей численности указавших уровень образования. В 2004 г. данный показатель составлял 45,99%.

Количество специалистов с высшим и средним профессиональным образованием увеличилась на 51 725 человек.

Доля среднего профессионального образования среди женщин увеличилась на 13,30% и у мужчин – на 19,48%.

63 % населения ПМР находится в трудоспособном возрасте, 20 % — в возрасте старше трудоспособного, 17 % в возрасте младше трудоспособного.

В 2004 г. в возрастной группе от 0 до 4 лет значилось 22 242 ребёнка. В 2015-м – 22 696.

По результатам предыдущей переписи 2004 года основная часть населения находилась в возрастном диапазоне 15-54 лет (62,19%), то, согласно последним данным за 2015 год, зафиксировано смещение в диапазон 20-64 лет (66,48%).

По сравнению с данными переписи 2004 г., численность населения моложе трудоспособного возраста сократилась на 27 733 человека, или на 28,92%, трудоспособного возраста – на 73 677 человек, или 21,13%. Численность лиц старше трудоспособного возраста, напротив, увеличилась на 20 792 человека, или на 18,77%.

Временно отсутствующих граждан в 2015 – 69 348 (14,60% от общего населения).

Национальный состав 
По итогам переписи 2015 года среди граждан, указавших свою национальность, наиболее многочисленными являются русские, молдаване, украинцы, доля которых составляет 93,61%. Наибольший удельный вес в общей численности населения составляют русские – 33,79%, молдаване – 33,16% и украинцы – 26,66%. На долю других национальностей приходится 6,39% населения республики.

Преобладание украинцев фиксируется в северной части республики: в г. Рыбнице и Рыбницком районе – 44,08%, в г. Каменке и Каменском районе – 39,11%. Наибольшее число молдаван проживает в Григориопольском районе – 65% от всей численности местных жителей. Город Слободзея и Слободзейский район отличаются высокой долей лиц других национальностей – 10,37%.

В общем составе населения республики болгар – 2,74%, гагаузов – 1,22%, белорусов – 0,58%, немцев – 0,31%, поляков – 0,25%, армян – 0,17%, евреев – 0,15%, татар – 0,11%, азербайджанцев – 0,10%, цыган – 0,05%…

Появились и такие граждане, кто сам определяет свою национальность как «приднестровец». Таких 0,25% (1013 человек).

По итогам переписи населения 2004 года, более 31,9 % населения ПМР составляют молдаване (или 33,0 % от указавших свою национальность), 30,4 % — русские (или 31,3 % от указавших свою национальность) и 28,8 % — украинцы (или 29,7 % от указавших свою национальность); далее следуют болгары (2,5 % или 2,6 %), гагаузы (0,7 % или 0,8 %), белорусы (0,7 %), немцы (0,4 %), евреи (0,2 %), поляки (0,1 %), другие (в том числе армяне, татары, чехи и представители других национальностей) (1,2 %). Не указали свою национальность более 3,1 % населения.

Национальный состав Приднестровья (2004 — перепись, 2012 и далее — данные госслужбы статистики ПМР на конец года):

Национальный состав Приднестровья по районам (перепись 2004):

Религия 
Более 90 % населения во время переписи 2004 года назвали себя православными. 6 % жителей своей религиозной принадлежности не указали.

Населённые пункты 
Согласно статистического ежегодника Министерства экономического развития ПМР (Приднестровская Молдавская Республика — 2015) в ПМР насчитывается 8 городов, 4 посёлка и 156 сёл (различного уровня развития инфраструктуры и типа занятости населения). Важнейшими (по инфраструктуре и количеству населения) для ПМР являются 36 населённых пунктов (в том числе 24 села). В них сосредоточено более 90 % населения Республики и её производственной и социальной инфраструктуры.

Города 
Города, согласно административно-территориальному делению населённых пунктов ПМР (данные о численности населения, исходя из оценки на 2014-й год на 2015 год или итогам переписи населения ПМР 2015 года):

 г. Тирасполь — 128 000 жителей (с микрорайоном Новотираспольский, 2017)
 г. Бендеры — 83 700 жителей (с микрорайонами Гыска и Протягайловка, 2017)
 г. Рыбница — 44 700 жителей (2017).
 г. Дубоссары — 23 059 жителей (с микрорайонами Лунга, Коржево, Магала, итоги переписи населения 2015)
 г. Слободзея — 14 118 жителей (итоги переписи населения 2015)
 г. Днестровск — 9 658 жителей (итоги переписи населения 2015)
 г. Григориополь — 9 381 жителей (с микрорайоном Красная Горка и селом Красное, итоги переписи населения 2015)
 г. Каменка — 8 871 жителей (итоги переписи населения 2015)

Посёлки 
Посёлки, согласно законодательству ПМР:
 пгт Красное (Слободзейский район) — 2 590 жителей (оценка на 2015-й год)
 пгт Первомайск (Слободзейский район) — 3 599 жителей (оценка на 2015-й год)
 пгт Маяк (Григориопольский район) — 1 047 жителей (на 2015-й год)
 церковный посёлок Ново-Нямецкого монастыря (в подчинении Тираспольской госадминистрации) — 115 жителей (на 1995-й год)

Крупнейшие сёла 
1. Крупнейшие сёла (с населением более двух тысяч человек каждое):
 с. Парканы (Слободзейский район) — 9 226 жителей (итоги переписи населения 2015)
 с. Суклея (Слободзейский район) — 9 222 жителей (итоги переписи населения 2015)
 с. Кицканы (Слободзейский район) — 9 283 жителей (вместе с сёлами Меренешты и Загорное, оценка на 2014-й год)вла
 с. Чобручи (Слободзейский район) — 7 176 жителей (на 2004-й год)
 с. Ближний Хутор (Слободзейский район) — около 7 000 жителей (оценка на 2000-й год)
 с. Глиное (Слободзейский район) — 5 035 жителей (на 2014-й год)
 с. Терновка (Слободзейский район) — 5 030 жителей (на 2004-й год)
 с. Карагаш (Слободзейский район) — 4 811 жителей (на 2015-й год)
 с. Малаешты (Григориопольский район) — 4 368 жителей (на 2015-й год)
 с. Гыска (в подчинении Бендерской госадминистрации) — около 4 400 жителей (оценка на 2004-й год)
 с. Незавертайловка (Слободзейский район) — около 4 000 жителей (оценка на 2000-й год)
 с. Бутор (Григориопольский район) — 2 509 жителей (на 2015-й год)
с. Коротное (Слободзейский район) — 3 403 жителя (оценка на 2013-ый год)
 с. Ташлык (Григориопольский район) — 2 924 жителей (на 2015-й год)
 с. Спея (Григориопольский район) — 1 976 жителей (на 2015-й год)
 с. Воронково (Рыбницкий район) — 2 429 жителей (на 2015-ый год, вместе с сёлами Буськи и Гершуновка)
 с. Шипка (Григориопольский район) — 1 668 жителей (на 2015-й год)
 с. Хрустовая (Каменский район) — 2 250 жителей (на 2012-ой год)
 с. Рашково (Каменский район) — около 2 000 жителей (на 2012-й год)

2. Сёла, в советское время администрировавшиеся, как посёлки сельского типа:
 с. Карманово (Григориопольский район) — 1 357 жителей (на 2015-й год)
 с. Дзержинское (Дубоссарский район) — 1 182 жителя (на 2013-й год)
 с. Глиное (Григориопольский район) — 1 729 жителей (на 2015-й год)
 с. Колосово (Григориопольский район) — 631 житель (на 2015-й год)
 с. Ержово (Рыбницкий район) — 2 583 жителей (на 2015-ый год)
 с. Новосавицкая (Слободзейский район) — около 500 жителей (оценка на 2000-й год)
 с. Солнечное (Каменский район) — около 250 жителей (оценка на 2000-й год)

Браки и разводы 
В 2007 году было заключено 4,5 тысячи браков (больше на 20 % по сравнению с 2006 годом) и 2,3 тысячи разводов (больше на 6 %).

Примечания

Ссылки 
 Население Приднестровья составляет 533 тыс. человек
 Демографическая ситуация в Приднестровье в 1990—2000 годах